Daniel Vorländer (1867-1941), chimiste allemand ;
 Karl Vorländer (1860-1928), philosophe allemand.